Колонија лос Аламос има више значења:

 Колонија лос Аламос, Тиро ал Бланко (Замора), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Колонија лос Аламос (Текила), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику